Wojciech Bielecki – polski socjolog medycyny
 Wojciech Bielecki – polski weterynarz